Grothues ist der Familienname folgender Personen:

 August Grothues (1895–1990), deutscher Politiker (CDU) und Landrat
 Rudolf Grothues (* 1963), deutscher Geograph und Politiker